Une peine est la sanction contre un comportement incriminé
 voir également : peine capitale, double peine, peine forte et dure, peine afflictive et infamante, sanction pénale en France

 La peine est une émotion.

Toponymie 
 Peine est une ville d'Allemagne

Patronyme 
 Arvīds Peine (1894-1975), poète letton connu sous le nom de plume Jānis Sudrabkalns
Homonymie